Bradyagaue är ett släkte av kvalster. Bradyagaue ingår i familjen Halacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Bradyagaue